(21 марта 1970 — 7 февраля 2000) — японская актриса озвучивания, работавшая на Aoni Production. Ниияма наиболее известна ролями Ко Сэйи, также известной как Сейлор Стар Файтер, в аниме «Сейлор Мун» и Дидлит из Record of Lodoss War. Она также являлась членом группы сэйю, Virgo, озвучивавших аниме и игру Ojōsama Sōsamō. В 1998 году ей был поставлен диагноз лейкемия. Она умерла в результате внутреннего кровоизлияния последующей пневмонии в 2000 году в возрасте 29 лет. Последней работой Нииямы стало озвучивание Дидлит в Record of Lodoss War.

Значимые роли 
 Ко Сэйя (Сейлор Стар Файтер) — Sailor Moon Sailor Stars
 Блу дельмо Валерие — Agent Aika
 Хироко — Aoki Densetsu Shoot!
 Глава общежития — Battle Athletes
 Риэ Сибусава — Battle Skipper
 Мать Одзоры Цубасы — Captain Tsubasa J
 Сакада но Дзиисан но Цума — Chibi Maruko-chan
 Суо Такамура — CLAMP School Detectives
 Кимико Аянокодзи — Debutante Detective Corps
 Дзюай — Detatoko Princess
 Мёнсаку Ким — Fatal Fury: The Motion Picture
 Риса Кандзаки — Gokinjo Monogatari
 Аторэ — Hakugei: Legend of the Moby Dick
 Дорис — Marmalade Boy
 Учитель в школе монахинь — Ogre Slayer
 Рэй — Perfect Blue (фильм)
 Дидлит — Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight
 Кобати-тян — Soreike! Anpanman
 Момидзи Кагария — Starship Girl Yamamoto Yohko
 Рассказчик — BS Tantei Club: Yuki ni Kieta Kako
 Поддельная богиня Алтена — Lunar 2: Eternal Blue

Ссылки 
 Ниияма Сихо на сайте Хитоси Дои
 Eternal Voice — Информация об актрисе
 Memorial Page to Shiho Niiyama
 

Актрисы озвучивания Японии